Grabhof ist der Ortsname von

 Grabhof (Peiting), Ortsteil des Marktes Peiting, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Grabhof (Wessobrunn), Ortsteil der Gemeinde Wessobrunn, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern

Siehe auch:
 Grabenhof